
Pojam -{Underworld}- može da se odnosi na:

Muzika 

-{Underworld}-, britanski bend
-{Underworld}-, album francuske progresiv metal grupe -{Adagio}-
-{Underworld}-, album australijske grupe -{Divinyls}-

Film 

Podzemni svet (u originalu -{Underworld}-), akcioni-horor film iz 2003. godine